Yola (Nigéria) — capital do estado de Adamawa
 Yawl — tipo de barco a vela ()
 Yola (género)— género de coleópteros da família Dytiscidae

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia